Klearchos I z Heraklei (ok. 410-352 p.n.e.) – tyran Heraklei Pontyjskiej w latach 364-352 p.n.e.
 Klearchos II z Heraklei (zm. 284 p.n.e.) – tyran Heraklei Pontyjskiej w latach 301-284 p.n.e.
 Klearchos z Rhegium (VI wiek p.n.e.) – grecki rzeźbiarz
 Klearchos ze Sparty (ok. 450-401 p.n.e.) – spartański wódz